Ander Herrera - um futebolista espanhol que atua como meia
Ander Iturraspe - um futebolista espanhol
Ander Vilariño - um piloto espanhol de automobilismo

Desambiguação